Арнуванда:

 Арнуванда I — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1440 — 1420 годах до н. э.
 Арнуванда II — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1334 — 1333 годах до н. э.
 Арнуванда III — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1209 — 1205 годах до н. э. Сын Тутхалияса V